Giuseppe Andrich – vescovo cattolico italiano
Lucio Andrich – pittore, incisore, scultore e mosaicista italiano
Robert Andrich – calciatore tedesco